Masaryk eller Massaryk kan avse:
 Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), en tjeckisk filosof och sociolog och Tjeckoslovakiens förste president
 Jan Masaryk (1886–1948), en tjeckoslovakisk politiker och landets utrikesminister och on till Tomáš Garrigue
 Masaryk Circuit – en racerbana belägen utanför Brno i Tjeckien